Aloïs de Liechtenstein peut désigner :
 Aloïs de Liechtenstein, prince de Liechtenstein ;
 Aloïs de Liechtenstein (né en 1968), prince héréditaire de Liechtenstein.